Tombouctou est une ville de Mali située sur le fleuve Niger, chef-lieu de la région de Tombouctou.

 Tombouctou est une nouvelle de Guy de Maupassant publié en 1883 ;
 Tombouctou est un film réalisé par Jacques Tourneur sorti en 1959 ;
 Tombouctou est un roman de l'écrivain Paul Auster publié en 1999.

Timbuktu (nom anglais de Tombouctou) renvoie ici :

  est un logiciel propriétaire de prise de contrôle d'ordinateur à distance ; 
 Timbuktu!, comédie musicale américaine de 1978 ; 
 Timbuktu est un film d'Abderrahmane Sissako sorti en 2014 au cinéma.

Homonymie de titre